Fu Manchu (personage), personage bedacht door de Engelse auteur Sax Rohmer
 Fu Manchu (band), Amerikaanse band